Stenothoe är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1852. Stenothoe ingår i familjen Stenothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Stenothoe